Иштуган — значения:

 Иштуган — река в России, протекает в Республике Татарстан и Самарской области.
 Иштуган — деревня, Кукморский район, Татарстан
 Иштуган — посёлок железнодорожного разъезда, Сабинский район, Татарстан